Halmai Ramon (Brasschaat, 1994. április 18. –) magyar korosztályos válogatott labdarúgó, jelenleg az osztrák UFC Markt Allhau játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatban 
Halmai a Pomáz-ICO SE csapatában kezdte pályafutását. 2006-ban került az Újpest FC utánpótlásába, majd 2008-ban csapott le rá az Illés Akadémia. A szombathelyi utánpótlás-nevelő létesítményhez 2014-ig tartozott, de már ezalatt bemutatkozhatott a Haladás NB III-as, majd a feljutás után NB II-es tartalékcsapatában. A másodosztályú premier a Paksi FC II ellen történt meg, amikor is időhúzó csereként számítottak rá. A jobblábas középpályás a következő szezonban a bajnoki átszervezés miatt harmadosztályú tartalékcsapatban 18 meccsen 3 gólt lőtt, és 2014. augusztus 30-án a PMFC ellen az élvonalban is bemutatkozhatott, Artner Tamás vezetőedzőtől 9 percet kapott a bizonyításra. 2014 júniusában hároméves szerződést kötött az élvonalbeli MTK Budapest csapatával.

Válogatottban 
Halmai tagja volt az U16-os és az U17-es válogatottnak.

Statisztikák

Klubcsapatban 

2014. június 1. szerint

Családja 
Apja Halmai Gábor, korábbi 57-szeres válogatott labdarúgó. Ramón édesapja belgiumi légióskodása alatt született. Testvére Halmai Ádám a Soroksár Fc. labdarúgója.

Külső hivatkozások 
MLSZ
HLSZ
Transfermarkt
 A dtvk 57-szeres-válogatott játékos fia az új szerzemény

Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Haladás labdarúgói
Az MTK labdarúgói
1994-ben született személyek
A DVTK labdarúgói
Élő személyek